Jan Arends (schrijver), Nederlands schrijver, dichter en vertaler (1925–1974)
 Jan Arends (kunstschilder), Nederlands kunstschilder (1738-1805)